dyrektywa (wojsko)
 rozkaz
 instrukcja
 dyrektywa celowościowa
 norma postępowania
 dyrektywa w Unii Europejskiej
 dyrektywa sądowego wymiaru kary
 Dyrektywa (informatyka)
 Dyrektywa kompilatora

Zobacz też 
 wypowiedź dyrektywalna (dyrektywna)